Friday Night Lights (Огни ночной пятницы) — американский драматический телесериал
 Friday Night Lights (микстейп) — третий официальный микстейп американского рэпера J. Cole